Karl Laske (1959-), un journaliste d'investigation français ;
 Siegfried Laske (1931-2012), un peintre péruvien.